Politereftalato de etileno (PET), um plástico reciclável

Siglas 
Parque Esportivo dos Trabalhadores - em São Paulo
Tomografia por emissão de positrões - exame médico que em inglês utiliza sigla para Positron emission tomography
Programa de Educação Tutorial - do governo federal brasileiro
Programa Estadual de Transportes - no Rio de Janeiro
Aeroporto Internacional de Pelotas - cujo código IATA é PET
PET - Sigla comercial pernambucana de Petrolina
Commodore PET - computador pessoal de 1977
Dejan Petković - mais conhecido como Pet, ex-futebolista e atual treinador

Desambiguação
Desambiguações de siglas